Чемпионат Франции по футболу 1977/1978 годов — 40-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Монако» стал чемпионом Франции в 3-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1135 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «ПСЖ» — «Труа» — 8:2
 «Ницца» — «Нанси» — 3:7
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Бордо» — «Монако» — 0:4
 «Сент-Этьен» — «Бастия» — 0:4
 «Ницца» — «Нанси» — 3:7
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «ПСЖ» — «Труа» — 8:2
 «Бастия» — «Труа» — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1977/1978
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1977 году
Спорт во Франции в 1978 году